Kuloj může znamenat:

 Kuloj (přítok Vagy) — řeka ve Vologdské a Archangelské oblasti, přítok Vagy.
 Kuloj (přítok Bílého moře) — řeka v Archangelské oblasti, přítok Bílého moře
 Kuloj (vesnice) – vesnice v Archangelské oblastí
 Kuloj (vodní kanál) – vodní kanál v Archangelské oblasti